Зарицька — українське жіноче прізвище.

 Зарицька Євгенія (1910—1979) — оперна співачка
 Зарицька Зоя Володимирівна — кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математичного аналізу Волинського національного університету імені Лесі Українки
 Зарицька Катерина Миронівна (1914—1986) — член ОУН, зв'язкова Романа Шухевича, організатор і керівник Українського Червоного Хреста, дружина Михайла Сороки, донька видатного математика Мирона Зарицького.
 Зарицька Олена Вікторівна (* 1951) — українська акторка.
 Зарицька Софія (1897—1972) — українська малярка.

Див. також 
 Зарицькі
 Зарицький

Українські прізвища